«Крыши и кафедральный собор в Руане» () — картина французского художника-фовиста Отона Фриеза из собрания Государственного Эрмитажа.

На фоне пасмурного неба изображены красные черепичные крыши домов и вдалеке над ними возвышается Руанский собор. Справа внизу расположена подпись художника и дата: Othon Friesz 08.

Как следует из авторской подписи картина создана в 1908 году. Прежде чем приступить к картине Фриез написал вначале небольшую акварель (частная коллекция, Париж) и вслед за ней — четыре этюда маслом по холсту. По мнению А. Г. Костеневича, Фриез писал вид Руана из окна своего номера на верхнем этаже руанского отеля, расположенного рядом с Сеной у моста Буальдьё. Один из этих этюдов (46 × 35 см) проходил на торгах аукционного дома Кристис 26 июня 1984 года (лот № 330). Ещё один, наиболее близкий, хранится в собрании музея Гренобля (холст, масло, 55 × 46,3 см, инвентарный № MG 2098). А. Г. Костеневич отмечает, что «он мягок по живописи и лишён подчёркнутой линеарности натуры». И уже основываясь на предварительных набросках Фриез написал окончательную картину.

Фриез был дружен с Камилем Писсарро и незадолго до его смерти работал вместе с ним . Возможно Фриез основывался на картине своего старшего товарища «Крыши старого Руана, пасмурная погода», изображающей Руанский собор и окружающие его крыши с очень похожего ракурса и лишь точка зрения у Писсарро более приближена к собору. Эта картина находится в собрании Художественного музея Толидо (1896 год, холст, масло, 72,3 × 91,4 см, инвентарный № 1951.361).

В том же 1908 году Фриез выставил картину на Осеннем салоне. Критики отметили перекличку полотна Фриеза с работами Поля Сезанна и с циклом Клода Моне «Руанский собор». Один из них писал:

«Уроки ли Сезанна или требования собственного темперамента внезапно привели г-на Фриеза в согласие с самим собой? Факт тот, что его „Руанский собор“ относится к наиболее положительным результатам движения <…> Картина г-на Фриеза, имея прочную конструкцию, утверждает объёмы, звучные тона и реабилитирует внутреннюю жизнь, окончательного исчезновения которой мы ожидали. Насколько симптоматичен этот „Собор“ г-на Фриеза! Пятнадцать лет назад г-н Фриез считал бы себя обязанным писать пятнадцать почасовых видов этого памятника».

По свидетельству А. Сальмона эта картина Фриеза очень сильно впечатлила Робера Делоне и оказала влияние на его становление как художника.

По окончании салона картина оказалась в парижской галерее Дрюэ, где её в 1909 году купил московский промышленник и коллекционер С. И. Щукин.

После Октябрьской революции собрание Щукина национализировано и эта картина среди прочих оказалась в Государственном музее нового западного искусства. В 1948 году ГМНЗИ был упразднён и картина была передана в Государственный Эрмитаж. С конца 2014 года выставляется в Галерее памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых в здании Главного штаба (зал 422).

Главный научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, доктор искусствоведения А. Г. Костеневич в своём обзоре французского искусства середины XIX — середины XX века отмечал, описывая картину:

«…в «Крышах и кафедральном соборе в Руане» упорядочение натурного мотива наряду с общим успокоением палитры отразило начало тех процессов, которые вскоре захватят парижский авангард. <…> Фриез был слишком привязан к натуре, чтобы превращать её всего лишь в отвлечённую пластическую конструкцию. <…> Для Фриеза, в отличие от Матисса и Дерена, атмосферические заботы импрессионистов сохраняли смысл, имея, впрочем лишь второстепенное значение при обращении к фовизму. <…> прославленное строение сильно отодвинуто назад, а его башни уподоблены крышам малопримечательных домов переднего плана. Объект приобретал ценность для художника прежде всего потому, что позволял строить собственную пластическую композицию».

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Картины художников Франции
Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Картины из собрания Сергея Щукина
Пейзажи XX века
Церкви в живописи